R07 steht für:
 HMS Albion (R07), britischer Flugzeugträger der Centaur-Klasse (1947)
 HMS Ark Royal (R07), britischer Flugzeugträger der Invincible-Klasse
 R07, ICD-10-Code für „Hals- und Brustschmerzen“, siehe Internationale_statistische_Klassifikation_der_Krankheiten_und_verwandter_Gesundheitsprobleme#Krankheitskapitel

Siehe auch:
 R7

Abkürzung